Хлусово — топоним:

Белоруссия 
 Хлусово — сельский населённый пункт в Высоковском сельсовете Оршанского района Витебской области.
 Хлусово — железнодорожная станция в посёлке Хлусово Оршанского района Витебской области.
 Хлусово — деревня в Задровьевском сельсовете Оршанского района Витебской области.
 Хлусово — деревня в Пищаловском сельсовете Оршанского района Витебской области.